Medã (filho de Abraão)
 Medã (Sumatra)